A Equipe Moldávia de Copa Davis representa Moldávia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Moldova Republic Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Moldávia)

Moldavia